Sokal ( und ) ist eine ehemalige Rajonhauptstadt im nördlichen Galizien in der Ukraine. Sie liegt am Ufer des Westlichen Bugs und gehört zur Oblast Lwiw. Sokal befindet sich ungefähr 80 Kilometer nördlich von Lwiw (Lemberg).

Geschichte 
Archäologische Funde, die im Gebiet von Sokal gemacht wurden, stammen aus dem Mesolithikum, dem Neolithikum und der Bronzezeit. Außerdem wurden griechische und keltische Gegenstände aufgefunden.

Sokal wurde zum ersten Mal 1377 als Stadt erwähnt. 1424 erhielt Sokal das Magdeburger Stadtrecht. Ab 1462 war Sokal eine Kreisstadt der polnischen Woiwodschaft Bełz. Von 1772 bis 1918 gehörte Sokal zur Österreich-Ungarischen Monarchie als Teil des Kronlandes Galizien und Lodomerien. Ab 1850 war es Sitz der Bezirkshauptmannschaft Sokal, zusammen mit dem 1867 errichteten Bezirksgericht bestanden sie bis 1918. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gehörte Sokal zu Polen, lag hier ab 1921 in der Woiwodschaft Lwów und fiel 1939 durch die Sowjetische Besetzung Ostpolens an die Sowjetunion. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Jahre 1941 wurde die Stadt von deutschen Truppen besetzt und dem Generalgouvernement angegliedert. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte der Teil westlich des Bug zurück unter polnische Souveränität und wurde schließlich, nach einer kleinen Veränderung der Grenzziehung, am 15. Februar 1951 Teil der Ukrainischen SSR – und somit erneut Teil der Sowjetunion.
Seit deren Zerfall im Jahre 1991 gehört Sokal zur unabhängigen Ukraine.

Sehenswürdigkeiten 
Bernhardinerkloster mit der Kirche der Jungfrau Maria aus dem 17. Jahrhundert (Nutzung als Gefängnis seit der Sowjetherrschaft), die griechisch-katholische St. Peter und Paul-Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die von den Tataren zerstörte und 1694 wiedererbaute St.-Nikolaus-Kirche (ukrainisch-orthodox Kiewer Patriarchat) und die St. Nikolauskapelle aus dem 15. Jahrhundert. Darüber hinaus gibt es das Museum „Mensch. Erde. Universum.“ (gegründet 1985). Von 1990 bis 1995 war es Teil des Nationalmuseums in Lemberg. Seit 1995 gehört es zum Lemberger Religionsgeschichtemuseum.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neu gegründeten Stadtgemeinde Sokal (Сокальська міська громада/Sokalska miska hromada). Zu dieser zählen auch die Siedlung städtischen Typs Schwyrka sowie die 58 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer im Rajon Tscherwonohrad; bis dahin bildet sie die Stadtratsgemeinde Sokal (Сокальська міська рада/Sokalska miska rada) im Rajon Sokal.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Sokal Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Iwan Kyprijan (1856–1924), ukrainischer Musiker, Aktivist und Geistlicher
 Markus Bereisch (1895–1976), Rabbiner
 Oksana Luzyschyn (* 1964), ukrainisch-amerikanische Pianistin, Komponistin und Professorin

Siehe auch 
 Große Synagoge, die Ruine der um 1700 erbauten Synagoge.
 Neue Synagoge, das heute anderweitig genutzte Gebäude der aus dem späten 19. Jahrhundert stammenden Synagoge.

Quellen 
 Encyclopedia of Ukraine, Volodymyr Kubiyovych, Paris, New York: Молоде Життя, 1954–1989.

Weblinks 

 Webseite der Stadt Sokal

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Lwiw
Ersterwähnung 1377
Stadtrechtsverleihung 1424
Ort am Bug